SME je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Surinam.
 SME (časopis)
 SME - Small and Medium Enterprises (ang) = Mala in Srednje velika Podjetja